Ел Ортигал има више значења:

 Ел Ортигал (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ортигал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ортигал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику